Slovo Kari má několik významů:

 Kari – indický (tamilský) pokrm
 Kari koření – koření s původem v Indii
 Kári – obr objevující se v severské mytologii
 Kari (měsíc) – měsíc planety Saturn
 KARI – Korejský výzkumný institut pro letectví a vesmír (Korea Aerospace Research Institute)
 Kari síť – hutní materiál pro vyztužování betonu
 Kari – jezero v Arménii

Externí odkazy